Sollern ist der Ortsname von

 Sollern (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Sollern (Haag an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Haag an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Sollern (Petershausen), Ortsteil der Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau, Bayern

 Sollern (Gemeinde Pfaffstätt), Ortschaft der Gemeinde Pfaffstätt, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich